Bundestagswahlkreis 287 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Konstanz (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Schwarzwald-Baar (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Magdeburg – Schönebeck – Wanzleben – Staßfurt (1990 bis 1998)